Kvas može značiti:

 Kvasac
 Kvas (piće)